1/Cette page présente le bilan saison par saison du Stade brestois 29.

Historique saison par saison

Bilan en première division 
Le Stade brestois a joué 17	saisons en Ligue 1, soit 626 matchs (177 victoires, 183 nuls, 266 défaites, 696 buts marqués, 900 buts encaissés).

Bilan en deuxième division 
Le Stade brestois a joué 23	saisons en Ligue 2 soit 822 matchs (340 victoires, 240 nuls, 242 défaites, 1074 buts marqués, 889 buts encaissés).

Liens externes 
 Historique, sur le site officiel du Stade brestois 29
 Brest en stats
 Football breton

Notes

Références 

Brest